Кіно́ може мати такі значення:

 Кінематограф
 Кіномистецтво (переважно в наукових текстах)
 Кінофільм (фільм)
 Кіноіндустрія — галузь промисловості, що виготовляє кінофільми
 Кінотеатр
 «Кіно» — колишня назва телеканалу «2+2»
 «Кіно» — журнал
 «Кіно» — журнал (Львів)
 «Кино» — радянський музичний рок-гурт

Кінематограф